

Wydarzenia 

 19 października – ostateczne zwycięstwo Republiki Rzymskiej nad Kartaginą w bitwie pod Zamą, zakończenie II wojny punickiej
 Zawarcie paktu między Filipem V Antygonidą a Antiochem III (data sporna lub przybliżona)
 V wojna syryjska, zwycięstwo Antiocha III nad Egiptem

Urodzili się 
 Han Wendi, cesarz Chin (zm. 157 p.n.e.)

Zmarli 
 Hazdrubal Giskon, kartagiński wojskowy